Eric Murray – aktor;
 Eric Murray – kanadyjski brydżysta (ur. 1928);
 Eric Murray – nowozelandzki wioślarz (ur. 1982).